urwisko – rodzaj ukształtowania powierzchni
 Urwisko – potok, dopływ potoku Cicha w Beskidzie Żywieckim
 Urwisko – potok, dopływ potoku Jałowiec
 Urwisko – wieś w województwie warmińsko-mazurskim